Powiat Tomaszowski ist der Name folgender Landkreise in Polen:

 Powiat Tomaszowski (Woiwodschaft Łódź), Woiwodschaft Łódź
 Powiat Tomaszowski (Woiwodschaft Lublin), Woiwodschaft Lublin